Élder — ministro mórmon
 Elders — sacerdotes neopagãos

Desambiguação